Артурово сидение () — топографическое название.

  — название горы близ Эдинбурга в Шотландии, где Артур планировал битву с саксами.
  — название холма и города на полуострове Морнингтон, Австралия.
  — название горы в Британской Колумбии, Канада.

Примечания